

Geografia

Francia 
 Courgenay – comune nel dipartimento della Yonne (Borgogna-Franca Contea)

Svizzera 
 Courgenay – comune nel distretto di Porrentruy (Canton Giura)